Manuʻa – jednostka administracyjna Samoa Amerykańskiego
 Manuʻa – grupa wysp należąca do Samoa Amerykańskiego 

 Tu'i Manu'a – dawne cesarstwo

zobacz też:

 Polythore manua – gatunek ważki